Camp Lake ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Camp Lake (Alaska)
 Camp Lake (Kalifornien)
 Camp Lake (Ort, Kenosha County, Wisconsin)
 Camp Lake Township, Minnesota

Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Camp Lake (Chicot County, Arkansas)
 Camp Lake (Washington County, Arkansas)
 Camp Lake (Colorado)
 Camp Lake (Lake County, Florida)
 Camp Lake (Pasco County, Florida)
 Camp Lake (Georgia)
 Camp Lake (Idaho)
 Camp Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Camp Lake (Tuolumne County, Kalifornien)
 Camp Lake (Louisiana)
 Camp Lake (Branch County, Michigan)
 Camp Lake (Iron County, Michigan)
 Camp Lake (Kent County, Michigan)
 Camp Lake (Ontonagon County, Michigan)
 Camp Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Camp Lake (Cass County, Minnesota)
 Camp Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Camp Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Camp Lake (Lake County, Minnesota)
 Camp Lake (Polk County, Minnesota)
 Camp Lake (Pope County, Minnesota)
 Camp Lake (Sherburne County, Minnesota)
 Camp Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Camp Lake (Swift County, Minnesota)
 Camp Lake (Wright County, Minnesota)
 Camp Lake (Chicot County, Mississippi)
 Camp Lake (Washington County, Mississippi)
 Camp Lake (Lewis and Clark County, Montana)
 Camp Lake (Sweet Grass County, Montana)
 Camp Lake (Garden County, Nebraska)
 Camp Lake (Morrill County, Nebraska)
 Camp Lake (Divide County, North Dakota)
 Camp Lake (McLean County, North Dakota)
 Camp Lake (Oregon)
 Camp Lake (Texas)
 Camp Lake (Kittitas County, Washington)
 Camp Lake (Snohomish County, Washington)
 Camp Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Camp Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Camp Lake (Kenosha County, Wisconsin)
 Camp Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Camp Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Camp Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Camp Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Camp Lake (Polk County, Wisconsin)
 Camp Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Camp Lake (Washburn County, Wisconsin)
 Camp Lake (Fremont County, Wyoming)
 Camp Lake (Teton County, Wyoming)

in der Antarktika:
 Camp Lake (Antarktika)